Бофль () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Оси-ле-Шато.

География 
Расположена в 7,5 км по автодорогам к северо-востоку от города Оси-ле-Шато и в 48 км по автодорогам к западу от Арраса.
Граничит с коммунами Вакри-ле-Бук, Фортель-ан-Артуа, Нё-лез-Оси, Бюир-о-Буа и Ружфе.

История 
С 1793 года коммуна входила в состав кантона Фреван района Сен-Поль департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Оси-ле-Шато (некоторое время назывался Оси-ла-Реюньон) округа Сен-Поль, с 1926 года — округа Аррас.

Достопримечательности 
 Церковь святого Мартина XIX века
 Памятник павшим

Экономика 
Уровень безработицы в 2018 году — 5,9 % (в 2008 и 2013 годах — 0,0 %). Из 24 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 66,7 % работающих, 4,2 % безработных, 4,2 % учащихся, 16,7 % пенсионеров и 8,3 % других неактивных.
Из 16 работающих 3 работали в своей коммуне, 13 — в другой. 93,8 % жителей добирались на работу на автомобиле, 6,3 % — работали дома.

Структура рабочих мест в коммуне в конце 2015 года (всего 4, из них 0 наёмных работников; в 2018 году — 12):

 сельское хозяйство — 25,0 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 25,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 25,0 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 0,0 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %

Политика 
Пост мэра с 2008 года занимает Раймон Круазель (Raymond Croisel). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2020 году они были выбраны в первом туре безальтернативно.

Демография 

В 2018 году в коммуне проживало 49 человек, в 2017 году — 50 человек (25 мужчин и 25 женщин), 61,1 % из 36 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 24 частных дома, из них 21 основной (первый) дом, 3 являются вторыми домами. На каждый первый дом приходилось в среднем примерно 2,38 человека.
Из 21 первого дома 20 находились в собственности, 1 арендовались. 10 первых домов построены до 1919 года, среднее количество комнат в первых домах — 6.
8 первых домов имели отопление.

Из 21 домохозяйства 10 имели 1 автомобиль, 9 — 2 или более автомобиля.

Из 35 закончивших обучение 31,4 % не имели образования или окончили начальную школу, 5,7 % окончили коллеж, 17,1 % имели среднее или среднее профессиональное образование, 34,3 % окончили лицей, 8,6 % имели неоконченное высшее образование и 2,9 % были бакалаврами.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале